Mattias Tedenby (né le  à Vetlanda en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Son père, Robert, était également un joueur de hockey professionnel dans les années 1980.

Carrière

Carrière en club 
Il joue toute sa carrière junior au sein du club du HV 71 passant les différents échelons au sein des équipes moins de 18 ans puis moins de 20 ans avant de faire ses débuts dans l'équipe senior du championnat élite l'. À la fin de sa première saison en élite, il reçoit une prolongation de contrat d'un an.

Dans le même temps, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey lors de la première ronde par les Devils du New Jersey. Il est alors le  choisi, le troisième suédois après Erik Karlsson et Anton Gustafsson.

Carrière internationale 
Il représente pour la première fois son pays en jouant pour l'équipe de Suède moins de 18 ans en 2007 lors du championnat du monde. Il remporte alors la médaille de bronze. L'année suivante, il joue une nouvelle fois pour l'équipe moins de 18 ans et cette fois-ci l'équipe perd la médaille de bronze au profit du Canada.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || HV 71 || Allsvenskan Jr. || 13 || 8 || 7 || 15 || 24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2006-2007 || HV 71 || Allsvenskan Jr.|| 2 || 4 || 0 || 4 || 2 || 5 || 7 || 2 || 9 || 14
|-  
| 2006-2007 || HV 71 || Superelit Jr. || 27 || 10 || 10 || 20 || 43 || 4 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2007-2008 || HV 71 || Elit Jt.|| 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-  
| 2007-2008 || HV 71 || Superelit Jr. || 25 || 14 || 16 || 30 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || HV 71 || Elitserien || 23 || 3 || 3 || 6 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-  
| 2007-2008 || HV 71 || Elitserien || 23 || 3 || 3 || 6 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || HV 71 || Elitserien || 32|| 3|| 1|| 4|| 6|| 18|| 6|| 3|| 9|| 6
|-
| 2008-2009 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 13|| 2|| 9|| 11|| 6|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HV 71 || LdC || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HV 71 || Elitserien || 44|| 12|| 7|| 19|| 30|| 16|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 12|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Devils du New Jersey || LNH || 58|| 8|| 14|| 22|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 35|| 6|| 14|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Devils du New Jersey || LNH || 43|| 1|| 5|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 37|| 10|| 9|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 42|| 9|| 13|| 22|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 15|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HV 71 || SHL || 53 || 10 || 9 || 19 || 32 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || HV 71 || SHL || 47 || 13 || 19 || 32 || 41 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || HV 71 || SHL || 49 || 15 || 16 || 31 || 14 || 16 || 3 || 3 || 6 || 8
|-
| 2017-2018 || HV 71 || SHL || 51 || 16 || 10 || 26 || 20 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || HV 71 || SHL || 50 || 12 || 20 || 32 || 24 || 9 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2019-2020 || HC Davos || LNA || 48|| 18|| 19|| 37|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 54|| 17|| 18|| 35|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 44|| 13|| 19|| 32|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4

| 120 || 10 || 20 || 30 || 42 || - || - || - || - || -

Statistiques internationales 

|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || -1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 4 || 4 || 8 || 35|| +1 ||align="left"| 
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 4 || 5|| 4 || +2 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 3 || 3 || 6 || 4 || +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 8|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1990
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du HV 71
Joueur des Devils d'Albany
Attaquant de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du HC Davos
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Dinamo Minsk